

Física 
 Fusão, processo físico de transformação do estado da matéria
 Ponto de fusão, designação da temperatura à qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido
 Calor de fusão, quantidade de energia necessária para fundir um mol de uma substância ou de um elemento químico
 Fusão fracionada, processo usado para separar sólidos cujos pontos de fusão são muito diferentes
 Fusão nuclear, processo físico no qual dois ou mais núcleos atômicos se unem para formar outro maior
 Fusão a frio, reação da fusão nuclear que ocorre em condições de baixíssima temperatura
 Fusão aneutrônica, tipo de fusão nuclear

Direito e economia 
 Fusão (Direito), processo pelo qual duas pessoas jurídicas se tornam uma única
 Fusão de empresas, (finanças corporativas) processo pelo qual duas pessoas jurídicas se tornam uma única

Ficção 
 Fusão (Dragon Ball), modo de transformação no mangá e anime Dragon Ball.
 Fusão (Marvel Comics), personagem ficcional do Universo Marvel.
 Fusão de poderes (ficção), modo de fundir dois personagens ficcionais temporariamente em um único corpo.
Fusão ( Steven Universo ), uma tática barata para fazer gems fracas ficarem mais fortes.

Outros usos 
 Fusão (controle de versão), operação fundamental que concilia várias alterações feitas a uma coleção de arquivos controlada por versão
 Fusão da AFL-NFL
 Fusão de poderes (política), em oposição à teoria de separação tripartite dos poderes estatais
 Tratado de Fusão, acordo firmado por seis países europeus em 1965
 Fusão dentária, união ou fusão de dois ou mais dentes
 Fusão cáustica, processo químico com substâncias cáusticas 
 Fusão de vesículas
 Fusão do hélio
 Fusão robertsoniana
 Governo da Fusão, designação dada ao executivo português de coligação presidido por Joaquim António de Aguiar